El término cultivo puede referirse:

 al cultivo, cada uno de los productos agrícolas;
 al cultivo, la multiplicación de microorganismos en un medio óptimo.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la lengua española tiene una definición para cultivo.